Пиједра Бланка има више значења:

 Пиједра Бланка (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Пиједра Бланка, Ел Ранчито (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пиједра Бланка (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пиједра Бланка (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједра Бланка, Ла Вега дел Палмар (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједра Бланка (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједра Бланка (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједра Бланка (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједра Бланка (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједра Бланка (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједра Бланка (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједра Бланка, Ел Алеман (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пиједра Бланка (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пиједра Бланка (Атламахалсинго дел Монте), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједра Бланка (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједра Бланка (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пиједра Бланка (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пиједра Бланка, Ел Виверо (Закуалтипан де Анхелес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пиједра Бланка (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједра Бланка (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједра Бланка (Толиман), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједра Бланка (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједра Бланка (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пиједра Бланка (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Пиједра Бланка (Констансија дел Росарио), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Бланка (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Бланка (Ла Реформа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Бланка (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Бланка (Сан Лорензо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Бланка (Сан Лорензо Тесмелукан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Бланка (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Бланка (Сан Пабло Куатро Венадос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Бланка (Сан Педро Хикајан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Бланка (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Бланка (Сантијаго Ајукилиља), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Бланка (Сантијаго Хамилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Бланка (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Бланка (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пиједра Бланка (Авеветитла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пиједра Бланка (Кањада Морелос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пиједра Бланка (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пиједра Бланка (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пиједра Бланка (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пиједра Бланка (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пиједра Бланка (Нативитас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Пиједра Бланка (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Пиједра Бланка (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пиједра Бланка (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пиједра Бланка (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пиједра Бланка (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пиједра Бланка (Лас Вигас де Рамирез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пиједра Бланка (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику